Sása est une commune slovaque du district de Revúca ;
 Sása est une commune slovaque du district de Zvolen.